Quebec (provincie), provincie in Canada
 Quebec (stad), stad uit deze Canadese provincie
 Quebec (film), film uit 2007 met John C. Reilly and Seann William Scott
 Het woord uit het internationale spellingsalfabet voor de letter "Q"